Armando Fernández (football)
 Armando Fernández (water-polo)